Chiesa della Madonna di Costantinopoli a Scanno
Chiesa di Santa Maria a Costantinopoli ad Anacapri
Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli ad Angri
Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a Benevento
Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a Cerreto Sannita
Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a Faicchio
Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli ad Ischia
Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a Lecce
Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a Napoli
Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a Ugento
Cappella di Maria Santissima di Costantinopoli a Rocca San Felice

Pagine correlate 
 Madonna di Costantinopoli
 Via Santa Maria di Costantinopoli